Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972 se dispute à Orange du 21 au .

Olga Morozova remporte le simple dames. En finale, elle bat Marina Kroschina.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marina Kroschina et Olga Morozova.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de South Orange
 Saison 1972 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1972
Tennis en août 1972